

Sigle 

Le sigle GERD ou l'acronyme Gerd peut signifier :
  (« reflux gastro-œsophagien ») ;
  (« Grand barrage éthiopien de la Renaissance »).

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, Gerd est un satellite de Saturne.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie nordique, Gerd est la plus belle des géantes.

Anthroponyme 
 est un prénom masculin commun dans les pays de langue germanique.